Fiacha (Fíachu) è il nome di molti personaggi della storia e della mitologia irlandesi:

Fiacha Cennfinnán, re supremo d'Irlanda del XVI o XX secolo a.C. 
Fiacha mac Delbaíth, re supremo d'Irlanda del XIV o XVIII secolo a.C. 
Fiacha Labhrainne, re supremo d'Irlanda del XI o XV secolo a.C. 
Fiacha Finscothach, re supremo d'Irlanda del X o XIV secolo a.C. 
Fiacha Finnailches, re supremo d'Irlanda del IX o XIII secolo a.C. 
Fiacha Tolgrach, re supremo d'Irlanda del VI o IX secolo a.C. 
Fiacha Sraibhtine, re supremo d'Irlanda del III secolo a.C. 
Fiacha Finnfolaidh, re supremo d'Irlanda del I secolo 
Fiacha Muilleathan, re del Munster del III secolo 
Fiachu mac Néill, figlio di Niall dei Nove Ostaggi

Il nome è spesso confuso con le forme simili di Fiachra o Fiachna.